Ву́лиця Василя́ Сту́са — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Березані.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Березному.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Бердичеві.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Бершаді.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Білій Церкві.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Бориславі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Борисполі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Боярці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Броварах.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Бродах.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Бурштині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Буську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Буча.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Бучачі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Василькові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Винниках.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Вишневому.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Вінниці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Володимирі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Гайвороні.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Городку.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Гусятині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Дніпрі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Дрогобичі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Жашкові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Жидачеві.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Жмеринці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Жовкві.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Заліщиках.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Запоріжжі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Заставні
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Збаражі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Зборові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Звенигородці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Зінькові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Знам'янці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Золочеві.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Ізмаїлі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Іллінцях.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Ізяславі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Козятині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Калиновці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Калуші.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Кам'янці-Бузькій.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Карлівці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Ківерцях.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Ковелі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Кодимі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Коломиї.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Конотопі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Коростені.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Костополі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Краматорську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Красилові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Кременчуці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Кролевці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Кропивницькому.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Лисичанську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Луганську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Люботині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Малині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Мирнограді.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Могилеві-Подільському.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Монастирисьці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Мостисьці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Мукачеві.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Надвірній.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Ніжині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Нікополі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Нововолинську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Новому Роздолі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Овручі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Одесі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Оріхові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Охтирці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Підволочиську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Підгайцях.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Покровську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Рівному.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Рогатині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Рожищі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Самборі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Скалаті.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Славуті.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Смілі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Сніжному.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Снятині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Сокалі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Сокирянах.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Старій Вижівці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Старому Самборі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Старобільську.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Старокостянтинові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Стрию.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Сумах.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Таращі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Теребовлі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Тернополі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Тисмениці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Тлумачі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Трускавці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Турці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Узині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Умані.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Харкові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Херсоні.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Хмільнику.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Хмельницькому.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Ходорові.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Христинівці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Червонограді.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Черкасах.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Чернівцях.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Шепетівці.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Яготині.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Ямполі.
 Вулиця Василя Стуса — вулиця в місті Яремчі.

Провулок Василя Стуса 
 Провулок Василя Стуса — провулок в місті Житомирі.
 Провулок Василя Стуса — провулок в місті Костополі.
 Провулок Василя Стуса — провулок в місті Новомиргороді.

Див. також 
 Проспект Василя Стуса — проспект в місті Кам'янському.